Hans Olsson (1951) – politico svedese
 Hans Olsson (1964) – canoista svedese
 Hans Olsson (1984) – sciatore alpino svedese